Sleuth kan syfta på:

 Sleuth (pjäs) – brittisk teaterpjäs från 1970 av Anthony Shaffer
 "Sleuth" – Spårhunden – brittisk film från 1972 i regi av Joseph L. Mankiewicz
 Skuggspel (film) – brittisk-amerikansk film från 2007 i regi av Kenneth Branagh